Germán G. Roitman (1964 -) é um botânico e professor argentino.

Se graduou em 1986 como engenheiro agrônomo na Universidade de Buenos Aires e seu mestrado na mesma universidade, em 1991.

Desenvolveu sua carreira científica como Professor  Adjunto com dedicação exclusiva na Cátedra de Jardinagem da Faculdade de Agronomia, Universidade de Buenos Aires.

Algumas publicações 
 Roitman, GG. 1999. Pollination Biology Of Grindelia Covasii (Asteraceae) A Potential Crop For Arid Lands. J. Arid Env. 43 (1): 103-110. ISBN 01401963
 Roitman, GG; NH Montaldo. 1999. Registro Del Burlisto Castaño, Casiornis rufa (Vieillot) En La Selva De Punta Lara, Provincia De Buenos Aires. Nuestras Aves 40: 19
 Medan, D; NH Montaldo, M Devoto, A Mantese, V Vasellati, GG Roitman, NH Bartoloni. 2002. Plant-Pollinator Relationships at Two Altitudes in the Andes of Mendoza, Argentina. Arctic, Antarctic, & Alpine Res. 34 (3): 233-241
 Roitman, GG; IM Maza. 2003. The Ecology & Cultivation of terrestrial Orchids of Argentina. Herbertia 57: 49-56 Texto en línea
 Roitman, G; A Castillo. 2003. Novedades en el género Cypella (Iridaceae). ISSN 0373-580 X. Bol. Soc. Argent. Bot. 38: 337 - 339
 Roitman, GG; A Castillo. 2004. A new species, Herbertia crosae (Iridaceae), from Uruguay. Brittonia, 56 (4): 361–364
 Roitman G. and A. Castillo. 2005. A new species, Calydorea alba (Iridaceae) from Uruguay. Bol. Soc. Arg. Bot. 40: 311-312.
 Roitman, G., I. Maza and A. Castillo. 2006. Presence of Habranthus cardenasianus (Amaryllidaceae) in Argentina. Bol. Soc. Arg. Bot. 41: 95-98.
 Roitman, G., A. Castillo, G.M. Tourn and R. Uria. 2007. A new species, Habranthus sanavirone (Amarillydaceae) from Argentina. Novon 17: 393-394.
 Roitman, G and A. Castillo. 2007. Calydorea minima a new species of Iridaceae from Argentina. Bol. Soc. Agr. Bot. 42: 321-323.
 Roitman, G. & A. Castillo. 2007. Novedades para la flora vascular del como sur de Sudamérica: Nuevas combinaciones en Iridaceae. Darwiniana 45: 236-241
 Roitman, G; A. Castillo and I. Maza 2008. Habranthus neumanii (Amaryllidaceae), a new species from Argentina. Darwiniana 46: 66-68.
 Roitman, G; A. Castillo and M.R. Barrios 2008. A new species of Habranthus (Amaryllidaceae) from Argentina. Bol. Soc. Agr. Bot. 43: 153-155.
 De Tullio, L. G. Roitman and G. Bernardello. 2008. Tamia (Iridaceae), a Synonym of Calydorea: Cytological and Morphological Evidence. Syst. Bot. 33: 509.513.
 Roitman, G and A.Castillo. 2008. Herbertia darwinii'' (Iridaceae: Tigridieae: Cipurinae), a new species from South America. Bol. Soc. Agr. Bot. 43: 311-314.

Ligações externas
  
  Site do autor

Botânicos da Argentina